Peter Matthew Hillsman Taylor (1917-1994), scrittore statunitense, vincitore di un Premio Pulitzer
 Peter Taylor (1922-1997), montatore cinematografico inglese, vincitore di un Premio Oscar
 Peter Thomas Taylor (1928-1990), ex calciatore ed allenatore inglese
 Peter John Taylor (1953), allenatore ed ex-calciatore inglese
 Peter Taylor (1984), canottiere neozelandese